Maute ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Maute (* 1967), deutscher Kunstradsportler und Trainer
 Hermann Maute (1831–1893), deutscher Architekt und Baubeamter
 Manfred Maute (* 1939), deutscher Kunstradsportler und Trainer
 Markús Máni Michaelsson Maute (* 1981), isländischer Handballspieler
 Matthias Maute (* 1963), deutscher Blockflötist und Komponist

Maute steht für:
 Maute (Miliz), Gruppe auf den Philippinen

Siehe auch:
 Mauthe